J85 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Makerstoun